Trehörningen är namn på flera platser och sjöar i Sverige, däribland:
Trehörningen, ca 3 km norr om Östanå färjeläge i Österåkers kommun.
Trehörningen, Nynäshamn, en ö i Nynäshamn där bland annat Nynäs havsbad ligger.
Trehörningens naturreservat, Västergötland i Risveden i Ale och Lerums kommuner, 
Trehörningens naturreservat, Nordmalings kommun, Ångermanland

Sverige

Blekinge 
Trehörningen (Mörrums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun och Olofströms kommun,  (8,89 ha)
Trehörningen (Fridlevstads socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (10,7 ha)
Trehörningen (Ramdala socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (12,5 ha)
Trehörningen (Sillhövda socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (25 ha)
Trehörningen (Ronneby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (16,1 ha)

Småland 
Nedre Trehörningen, sjö i Alvesta kommun,  (17,2 ha)
Västra Trehörningen, sjö i Alvesta kommun,  (38,5 ha)
Östra Trehörningen, sjö i Alvesta kommun,  (24,1 ha)
Trehörningen (Eksjö socken, Småland, 639393-145393), sjö i Eksjö kommun,  (20,6 ha)
Trehörningen (Eksjö socken, Småland, 639479-144508), sjö i Eksjö kommun,  (5,5 ha)
Trehörningen (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (6 ha)
Trehörningen (Pelarne socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun,  (19,2 ha)
Trehörningen (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (9,72 ha)
Trehörningen (Virserums socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (16,4 ha)
Trehörningen (Djursdala socken, Småland), sjö i Kinda kommun och Vimmerby kommun,  (14,7 ha)
Trehörningen (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (11,4 ha)
Trehörningen (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (22 ha)
Trehörningen (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (3,44 ha)

Västergötland 
Trehörningen (Hålanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun,  (4,35 ha)
Trehörningen (Skepplanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 
Lilla Trehörningen, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun och Laxå kommun,  (49,3 ha)
Trehörningen (Finnerödja socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun,  (36 ha)
Norra Trehörningen, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (11,1 ha)
Stora Trehörningen, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (1,59 km²)
Södra Trehörningen, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (6,76 ha)
Trehörningen (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun, 
Trehörningen (Hajoms socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (42,8 ha)
Trehörningen (Roasjö socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Trehörningen (Ransbergs socken, Västergötland) (Sprängemossesjön), sjö i Tibro kommun, 
Trehörningen (Ölsremma socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (1,6 km²)
Trehörningen (Fors socken, Västergötland), sjö i Trollhättans kommun,  (63,1 ha)
Trehörningen (Lagmansereds socken, Västergötland), sjö i Trollhättans kommun,  (11,2 ha)
Trehörningen (Älgarås socken, Västergötland), sjö i Töreboda kommun,  (5,77 ha)

Östergötland 
Trehörningen (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun,  (31,2 ha)
Trehörningen (Rinna socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun,  (58,6 ha)
Trehörningen (Ljungs socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Trehörningen (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (8,94 ha)
Trehörningen (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (54,7 ha)
Trehörningen (Gryts socken, Östergötland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (60,5 ha)
Trehörningen (Ringarums socken, Östergötland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (9,24 ha)
Trehörnasjön (Trehörna socken, Östergötland) eller Trehörningen, sjö vid Trehörna i Ödeshögs kommun,  (84,3 ha)

Bohuslän 
Trehörningen, Bohuslän, sjö i Lilla Edets kommun,

Södermanland 
Trehörningen (Näshulta socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun, 
Trehörningen (Dunkers socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (7,83 ha)
Trehörningen (Hyltinge socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (7,92 ha)
Trehörningen (Gryts socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun, 
Trehörningen, Hanveden, en sjö i Paradisets naturreservat i sydligaste delen av Huddinge kommun,  (6,21 ha)
Trehörningen, Sjödalen, en sjö i centrala delarna av Huddinge kommun,  (59,6 ha)
Trehörningen (Nacka socken, Södermanland), sjö i Nacka kommun,  (6,58 ha)
Trehörningen (Kärnbo socken, Södermanland), sjö i Strängnäs kommun,  (17,4 ha)
Trehörningen (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (1,3 ha)
Trehörningen, Tyresta, en sjö i Tyresta nationalpark i Tyresö kommun,  (3,1 ha)

Närke 
Trehörningen (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (25,3 ha)
Trehörningen (Snavlunda socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (26,4 ha)
Trehörningen (Knista socken, Närke), sjö i Karlskoga kommun och Lekebergs kommun,  (5,85 ha)
Stora Trehörningen, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (7,45 ha)

Västmanland 
Trehörningen (Fagersta, Västmanland), sjö i Fagersta kommun,  (16,2 ha)
Stora Trehörningen, Västmanland, sjö i Fagersta kommun,  (11,3 ha)
Trehörningen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (8,42 ha)
Trehörningen (Nora socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,  (15,1 ha)
Trehörningen (Västerfärnebo socken, Västmanland), sjö i Sala kommun,

Uppland 
Trehörningen (Edsbro socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (43,2 ha)
Trehörningen (Lohärads socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (19,1 ha)
Trehörningen (Närtuna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (19,2 ha)
Trehörningen (Roslags-Kulla socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun och Österåkers kommun,  (64,7 ha)
Trehörningen, Uppland, sjö i Marielund i Uppsala kommun,  (1,27 km²)
Trehörningen (Österåkers socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,  (4,78 ha)

Värmland 
Trehörningen (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun och Sunne kommun,  (4,06 km²)
Norra Trehörningen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (23,6 ha)
Södra Trehörningen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (27,2 ha)
Trehörningen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (15 ha)
Trehörningen (Lungsunds socken, Värmland), sjö i Kristinehamns kommun och Storfors kommun,  (10,7 ha)
Trehörningen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (4,62 ha)
Trehörningen (Sunne socken, Värmland, 663630-135993), sjö i Sunne kommun, 
Trehörningen (Sunne socken, Värmland, 665705-134063), sjö i Sunne kommun,

Dalarna 
Trehörningen (Garpenbergs socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (16,5 ha)
Trehörningen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (6,59 ha)
Trehörningen (Norrbärke socken, Dalarna, 666144-147343), sjö i Smedjebackens kommun,  (7,43 ha)
Trehörningen (Norrbärke socken, Dalarna, 668341-147024), sjö i Smedjebackens kommun,  (14 ha)
Lilla Trehörningen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (7,47 ha)
Stora Trehörningen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (23,1 ha)

Gästrikland 
Trehörningen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (11,6 ha)

Hälsingland 
Trehörningen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (8,43 ha)
Trehörningen (Nianfors socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (5,18 ha)

Ångermanland 
Trehörningen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709154-163618), sjö i Bjurholms kommun,  (11,6 ha)
Trehörningen (Bjurholms socken, Ångermanland, 710082-167482), sjö i Bjurholms kommun,  (39,5 ha)
Trehörningen (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (11,4 ha)
Lill-Trehörningen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (2,81 ha)
Trehörningen (Ullångers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (18,3 ha)
Trehörningens naturreservat, Nordmalings kommun i Nordmalings kommun, 
Trehörningen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (26,3 ha)
Trehörningen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (12 ha)
Trehörningen (Anundsjö socken, Ångermanland, 703375-161929), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (22,9 ha)
Trehörningen (Anundsjö socken, Ångermanland, 709221-161141), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (20,1 ha)
Trehörningen (Björna socken, Ångermanland, 705287-163048), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (55,9 ha)
Trehörningen (Björna socken, Ångermanland, 708534-163144), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Trehörningen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,56 ha)
Trehörningen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (28 ha)

Västerbotten 
Trehörningen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (92,3 ha)
Trehörningen, Umeå kommun, småort med 51 invånare (2005), 
Trehörningen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (2,16 km²)
Trehörningen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (10,3 ha)

Norrbotten 
Lill-Trehörningen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Stor-Trehörningen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (7,33 ha)
Trehörningen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (8,08 ha)

Lappland 
Trehörningen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (15,5 ha)
Trehörningen (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Trehörningen (Fredrika socken, Lappland, 709944-161888), sjö i Åsele kommun, 
Trehörningen (Fredrika socken, Lappland, 711763-161984), sjö i Åsele kommun,  (33,2 ha)
Trehörningen (Fredrika socken, Lappland, 712670-161058), sjö i Åsele kommun,  (19,6 ha)
Lill-Trehörningen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (17,2 ha)
Stor-Trehörningen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (85,2 ha)
Trehörningen (Åsele socken, Lappland, 709161-158377), sjö i Åsele kommun,  (1,25 km²)
Trehörningen (Åsele socken, Lappland, 712829-160311), sjö i Åsele kommun,  (45,9 ha)
Trehörningen (Åsele socken, Lappland, 714394-158847), sjö i Åsele kommun,  (98,9 ha)

Finland

Trehörningen (sjö i Finland) – en sjö i Sjundeå kommun,  (4 ha)

Se även 
Trehörningarna

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn